 
 () — шуточная научная работа психолога Денниса Аппера () о творческом кризисе. Помимо журнального оформления, не содержит ничего, кроме названия и юмористической сноски, копирующей стиль указаний на представление работы на конференциях — в данном случае непредставление. Опубликована в 1974 году в рецензируемом научном журнале  и считается самой короткой научной статьёй и классическим образцом научного юмора. Вошла в научный фольклор психологов-бихевиористов и неоднократно цитировалась, в том числе из вполне серьёзных работ, посвящённых применению когнитивно-поведенческой терапии для облегчения боязни писать тексты, или, например, в статье-описании пакета программ для биоинформатики ViennaRNA Package 2.0 отсылка на статью Аппера идёт после признания, что пакет долгое время был не описан исчерпывающим образом.

По воспоминаниям Аппера, идея написать эту статью пришла ему в голову в виде шутки над редакцией Journal of Applied Behavior Analysis, пользующегося репутацией одного из самых строго научных и серьёзных журналов в области психологии, в котором трудно опубликоваться — ранее он уже отклонил две работы Аппера. Отосланный пакет включал в себя сопроводительное письмо и статью, состоявшую из заголовка, имени автора и 8 чистых страниц. Получив стандартное письмо о принятии статьи к печати, Деннис был удивлён тем, что у редакции есть чувство юмора. Автору был также отослан опубликованный затем вместе со статьёй отзыв рецензента на неё:

Я очень внимательно исследовал рукопись с помощью лимонного сока и рентгеновских лучей и не нашёл ни единого недостатка как в оформлении статьи, так и в стиле автора. Я предлагаю опубликовать статью без изменений. Очевидно, это наиболее краткая работа из всех, что я когда-либо видел — и тем не менее она содержит достаточно информации для того, чтобы другие исследователи могли повторить неудачу доктора Аппера. По сравнению с другими рукописями, которые мне присылают, полными всяких мудрёных подробностей, чтение этой было сплошным удовольствием. Безусловно, мы можем найти место для неё в журнале — возможно, на краешке пустой страницы.

Отличительной особенностью юмора статьи является также то, что она представляет собой редкий случай публикации «отрицательного результата» — как было осознано лишь начиная с середины XX века, тенденция публиковать только работы, которые имеют положительные результаты, приводит к . Как пишет Аппер в своих воспоминаниях, за тридцать лет с опубликования статьи он получил более сотни запросов на её репринт от коллег. Статья вызвала шуточные «научные дебаты»: появление нескольких аналогичных опубликованных юмористических научных работ, повторяющих (с различной степенью неудачи) и расширяющих исследование автора до  , а также исследующих другие аспекты проблемы, как то:
 составляющих обзор литературы по проблеме;
 исследующих групповые методы преодоления творческого кризиса с аналогичным результатом сразу и в виде лонгитюдного исследования через 10 лет;
 а также производящих метаанализ опубликованных результатов.

Более серьёзно в книгах, посвящённых обучению писательскому мастерству, общему и научному, эта статья рассматривается как символ творческого кризиса, представляемый в виде пустой страницы, и как парадоксальный образец краткости текста, к которой следует стремиться.

Примечания

См. также 
 Корчеватель: Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности

Литература

Ссылки 
 

Научный юмор
Психологическая литература
Статья (жанр журналистики)